Mark Pederson (né le  à Prelate, dans la province de la Saskatchewan au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur

Statistiques de carrière 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1983-1984||Tigers de Medicine Hat||LHOu||3||0||0||0||0||-||-||-||-||-
|- 
|1984-1985||Tigers de Medicine Hat||LHOu||71||42||40||82||63||10||3||2||5||0
|-
|1985-1986||Tigers de Medicine Hat||LHOu||72||46||60||106||46||25||12||6||18||25
|-
|1986-1987||Tigers de Medicine Hat||LHOu||69||56||46||102||58||20||19||7||26||14
|-  
|1987-1988||Tigers de Medicine Hat||LHOu||62||53||58||111||55||16||13||6||19||16
|-
|1988-1989||Canadiens de Sherbrooke||LAH||75||43||38||81||53||6||7||5||12||4
|- 
|1989-1990||Canadiens de Sherbrooke||LAH||72||53||42||95||60||11||10||8||18||19
|-  
|1989-1990||Canadiens de Montréal||LNH||9||0||2||2||2||2||0||0||0||0
|- 
|1990-1991||Canadiens de Montréal||LNH||47||8||15||23||18||-||-||-||-||-
|- 
|1990-1991||Flyers de Philadelphie||LNH||12||2||1||3||5||-||-||-||-||-
|- 
|1991-1992||Flyers de Philadelphie||LNH||58||15||25||40||22||-||-||-||-||-
|- 
|1992-1993||Flyers de Philadelphie||LNH||14||3||4||7||6||-||-||-||-||-
|- 
|1992-1993||Sharks de San José||LNH||27||7||3||10||22||-||-||-||-||-
|- 
|1993-1994||Red Wings de l'Adirondack||LAH||62||52||45||97||37||12||4||7||11||10
|-
|1993-1994||Red Wings de Détroit||LNH||2||0||0||0||2||-||-||-||-||-
|- 
|1994-1995||Wings de Kalamazoo||LIH||75||31||32||63||47||16||8||4||12||2
|-  
|1995-1996||EC Villacher SV||EBEL||34||28||32||60||52||-||-||-||-||-
|-
|1996-1997||Färjestads BK||Elitserien||30||7||4||11||26||-||-||-||-||-
|-
|1997-1998||Scorpions de Hanovre||DEL||47||20||38||58||61||-||-||-||-||-
|- 
|1998-1999||Krefeld Pinguine||DEL||50||21||27||48||40||-||-||-||-||-
|-
|1999-2000||Krefeld Pinguine|| DEL||44||20||17||37||80||3||2||0||2||4
|- 
|2000-2001||Adler Mannheim||DEL||42||7||7||14||16||11||3||5||8||4
|-
|2001-2002||Scorpions de Hanovre||DEL||54||18||10||28||32||-||-||-||-||-   
|- 
|2002-2003||Gulls de San Diego||WCHL||60||39||33||72||34||12||6||10||16||2
|-
|2003-2004||Gulls de San Diego||ECHL||70||44||37||81||38||3||2||0||2||0
|-
|2004-2005||Gulls de San Diego||ECHL||48||13||21||34||34||-||-||-||-||-

| 169 || 35 || 50 || 85 || 77 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0

En équipe nationale 

|-
| 1988 || align=left| Canada U20 || aling=left|Championnat du monde junior || 7 ||3 ||6 ||9 ||37 || align=left| Médaille d'or

Trophées et distinstions

DEL 

 Il remporte le Championnat avec les Adler Mannheim en 2000-2001.

Ligue de hockey de l'Ouest 

 Il remporte la Coupe Ed Chynoweth avec les Tigers de Medicine Hat en 1986-1987 et 1987-1988.

 Il remporte la Coupe Memorial avec les Tigers de Medicine Hat en 1986-1987 et 1987-1988.

Notes et références 

Naissance en janvier 1968
Joueur canadien de hockey sur glace
Entraîneur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Canadiens de Montréal
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Joueur des Canadiens de Sherbrooke
Joueur des Canadiens de Montréal
Joueur des Flyers de Philadelphie
Joueur des Sharks de San José
Joueur des Red Wings de l'Adirondack
Joueur des Red Wings de Détroit
Joueur des Wings de Kalamazoo (1974-1995)
Joueur des Hannover Scorpions
Joueur des Krefeld Pinguine
Joueur du Färjestads BK
Joueur du Adler Mannheim
Joueur des Gulls de San Diego (WCHL)
Joueur des Gulls de San Diego (ECHL)
Joueur du EC Villacher SV
Joueur des Tigers de Medicine Hat
Attaquant de hockey sur glace